Paul Hunter (?) amerikai zenei videó rendező
Paul Hunter (?) színművész
Paul Hunter (1978–2006) angol sznúkerjátékos